

Brasil 
 Capela de Santo Antônio (Flores da Cunha) - no Brasil

Em Portugal

Distrito de Aveiro 
 Capela de Santo António (Argoncilhe) — Santa Maria da Feira
 Capela de Santo António (São João da Madeira)

Distrito de Castelo Branco 
Capela de Santo António (Aldeia de Santa Margarida) — Idanha-a-Nova
Capela de Santo António (Proença-a-Velha) — Idanha-a-Nova

Distrito de Faro 
Capela de Santo António (Armação de Pêra) — Silves
Capela de Santo António (Budens) — Vila do Bispo
Capela de Santo António (Alcoutim)

Outros distritos 
Capela de Santo António (Trevões) — São João da Pesqueira, Viseu
Capela de Santo António (Ponta do Sol) — Madeira

Desambiguações de templos